Enterbach ist ein geographischer Name:

 Enterbach (Kreuth), Dorf der Gemeinde Kreuth im Landkreis Miesbach, Bayern

 Enterbach, anderer Name von Entergraben, rechter Zufluss der Ruwer bei Pluwiger Hammer, Ortsgemeinde Pluwig, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Rheinland-Pfalz
 Enterbach (Inn), rechter Zufluss des Inns bei Inzing, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:
 Enderbach